8-й чемпионат Европы по гандболу среди женщин проходил со 2 по 14 декабря 2008 года в Македонии. Все матчи были сыграны в городах Скопье и Охрид. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных. Чемпионом в третий раз подряд стала сборная Норвегии.

Формат 
 Предварительный этап: 16 команд разделены на четыре группы. Все проводят по одной игре друг с другом, то есть всего 3 матча. За победу команда получает 2 очка, за ничью — 1 очко. Первые три команды из каждой группы проходят в основной этап.
 Основной этап: 12 команд разделены на две группы. Каждая проводит ещё по 3 матча с командами, с которыми не играла на предварительном этапе. Очки суммируются за все 5 игр. Первые две команды проходят в полуфинал; команды, занявшие третьи места, проводят между собой матч за 5-6 места.
 Финальный этап: 6 команд играют в последние выходные чемпионата. Команды, занявшие третьи места в основном этапе, играют между собой матч за 5-6 места; остальные играют в полуфиналах. Проигравшие в полуфиналах разыграют между собой 3-4 места. Победители же встречаются в финале чемпионата.

Квалификация 
Всего 16 национальных команд приняли участие в финальной части чемпионата: Страна-хозяйка
  Македония
Команды, занявшие первые 5 мест на чемпионате Европы 2006:
  Норвегия
  Россия
  Франция
  Германия
  Венгрия
Команды, прошедшие квалификацию через плей-офф:

Турнир

Предварительный этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Основной этап

Группа I

Группа II

Финальный этап

Матч за 5-6 места 
13 декабря, 2008
 Румыния    36:33    Хорватия

Финал

Итоги

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Страница чемпионата на сайте Европейской гандбольной федерации 

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
2008 год в гандболе
Спортивные соревнования в Республике Македония
Гандбол в Северной Македонии
2008 год в Северной Македонии
гандбол